Sorcerer steht für:

 Sorcerer (Album), ein Album von Miles Davis
 Sorcerer (Band), eine schwedische Epic-Doom-Band
 Sorcerer (Computerspiel), ein Fantasy-Textadventure
 Sorcerer (Rollenspiel), ein US-amerikanisches Fantasy-Pen-&-Paper-Rollenspiel
 Sorcerer, Originaltitel des Spielfilms Atemlos vor Angst von 1977
 Exidy Sorcerer, ein Heimcomputer der späten 70er Jahre

Das ähnlich geschriebene Sorceror steht für:
 Sorceror (1796–1821), britisches Rennpferd und bedeutender Beschäler